Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der New York Giants, einem amerikanischen American-Football-Team, dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 183 Spielen fanden die meisten Spiele der Giants gegen die Philadelphia Eagles statt. Die beste Siegquote gegen die aktuellen Teams der NFL hat die Mannschaft aus New York gegen die Houston Texans.

Legende:

Alle Saisons seit 1925

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Giants seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Giants konnten zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1951 und 1965). Von der University of Notre Dame haben die Giants bisher mit fünf Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 New York Giants auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde